solenoid – cewka powietrzna bez rdzenia magnetycznego
 solenoid (biologia) – łańcuch zbudowany z histonów oraz nawiniętego na nie DNA